Miejscowości w Polsce:
 Ochotnica Dolna i Ochotnica Górna – wsie w gminie Ochotnica Dolna, powiat nowotarski, do 1910 stanowiły jedną miejscowość.

oraz

 Ochotnica – rzeka w Gorcach przepływająca przez obie Ochotnice

Linki zewnętrzne